Суперкубок Португалії з футболу 2010 () — 32-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 серпня 2010 року між чемпіоном Португалії Бенфікою та володарем кубка Португалії Порту.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt 

2010
Португалія
2010 у португальському спорті
Події 7 серпня
Серпень 2010